Натуральне число 1204
 1204 рік до нашої ери
 1204 рік нашої ери